Rosmalen Open 2022, właśc. Libema Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Rosmalen Open rozgrywany w dniach 6–12 czerwca 2022 roku w ’s-Hertogenbosch na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 725 540 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Holandii